Сезон НБА 1974–1975 був 29-им сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Голден-Стейт Ворріорс», які здолали у фінальній серії «Вашингтон Буллетс».

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 18 команд, розподілених між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по п'ять найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за видозміненою олімпійською системою, у першому раунді якої між собою зустрічалися команди, які зайняли четверте й п'яте місця у кожній конференції. У півфіналах конференцій на переможців першого раунду чекали переможці регулярного сезону відповідної конференції, другу півфінальну пару складали команди, які за результатами регулярного сезону посіли друге і третє місця у своїй конференції. У першому раунді переможці визначалися у серії ігор до двох перемог однієї з команд, у подальших раундах — до чотирьох перемог. Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z, y – Переможці дивізіону
x – Учасники плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф.

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди

Найцінніший гравець: Боб Макаду, «Баффало Брейвз»
Новачок року: Кіт Вілкес, «Голден-Стейт Ворріорс»
Тренер року: Філ Джонсон, «Канзас-Сіті-Омаха Кінгс»
Перша збірна всіх зірок:
Нейт Арчибальд, «Канзас-Сіті-Омаха Кінгс»
Волт Фрейзер, «Нью-Йорк Нікс»
Елвін Геєс, «Вашингтон Буллетс»
Рік Беррі, «Голден-Стейт Ворріорс»
Боб Макаду, «Баффало Брейвз»
Збірна новачків НБА:
Скотт Ведмен, «Канзас-Сіті-Омаха Кінгс»
Томмі Берлесон, «Сіетл Суперсонікс»
Кіт Вілкес, «Голден-Стейт Ворріорс»
Браян Вінтерс, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Джон Дру, «Атланта Гокс»
Перша збірна всіх зірок захисту:
Джон Гавлічек – «Бостон Селтікс»
Пол Сілас – «Бостон Селтікс»
Карім Абдул-Джаббар- «Мілвокі Бакс»
Джеррі Слоан – «Чикаго Буллз»
Волт Фрейзер – «Нью-Йорк Нікс»
Друга збірна всіх зірок захисту:
Елвін Геєс – «Вашингтон Буллетс»
Боб Лав – «Чикаго Буллз»
Дейв Ковенс – «Бостон Селтікс»
Норм Ван Ліер – «Чикаго Буллз»
Дон Чейні – «Бостон Селтікс»

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com